The Elopement – cortometraggio del 1897 diretto da James H. White
The Elopement – cortometraggio del 1898 prodotto dalla American Mutoscope Company
The Elopement – cortometraggio del 1903 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Elopement – cortometraggio del 1907 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Elopement – cortometraggio del 1911 diretto da Frank Powell
The Elopement – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Crystal Film Company
The Elopement – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Mutual Film